Babinec puede referirse a:
 Babinec (Cestica), localidad de Croacia en el municipio de Cestica, condado de Varaždin.
 Babinec (Rimavská Sobota), municipio del distrito de Rimavská Sobota, en la región de Banská Bystrica, Eslovaquia